Fryderyk Filip Wirtemberg (niem. Friedrich Philipp Carl Franz Maria Herzog von Württemberg; ur. 1 sierpnia 1961 we Friedrichshafen, zm. 9 maja 2018 w Ebenweiler) – książę wirtemberski z dynastii Wirtembergów, członek wirtemberskiej rodziny królewskiej używający tytułu Księcia Wirtembergii (Herzog von Württemberg), przedsiębiorca.

Życiorys 
Pierwsze dziecko księcia Karola Wirtemberskiego i księżniczki Diany Orleańskiej. Jego dziadkami są Filip II Wirtemberski i Róża Habsburg oraz Henryk Orleański i Izabella Orleańska-Bragança. Miał pięcioro rodzeństwa.

Fryderyk uczęszczał do szkoły we Friedrichshafen, następnie wraz z rodziną przeniósł się do pałacu w Altshausen. Uczęszczał do gimnazjum w Bad Saulgau, następnie służył w Bundeswehrze, gdzie został oficerem. Biegle posługiwał się językiem angielskim, hiszpańskim i francuskim.

Od 1992 roku pracował w Kamerze Dworskiej Rodziny Wirtembergów, a od 1997 r. był szefem jej administracji. Zarządzał majątkiem, na który składa się: 5,5 tys. hektarów lasu, około 2 tys. hektarów łąk i pól oraz 700 działek innego przeznaczenia w kraju i za granicą. Książę był członkiem Uniwersytetu w Hohenheim, Tybindze oraz prywatnego Zeppelin University we Friedrichshafen. Działał w organizacjach zajmujących się pomocą dzieciom z cukrzycą.

Zginął 9 maja 2018 w wypadku samochodowym na drodze między Ebenweiler i Fronhofen.

Małżeństwo i rodzina 
11 listopada 1993 roku ożenił się z ewangeliczką Wilhelminą Marią zu Wied (1973), prawnuczką księżniczki Pauliny Wirtemberskiej, córki ostatniego króla Wirtembergii Wilhelma II. Mieli trójkę dzieci:
 Wilhelma Fryderyka (ur. 13 sierpnia 1994)
 Marię Amalię (ur. 12 marca 1996)
 Zofię Dorotę (ur. 19 sierpnia 1997)

Genealogia

Przypisy

Bibliografia 
 Christel u. Helmut Voith, Leben am See Band XXIV, Verlag Senn 2006, .

Wirtembergowie
Niemieccy przedsiębiorcy
Niemieckie ofiary wypadków drogowych
Urodzeni w 1961
Zmarli w 2018